Roque Pérez ist der Name folgender Orte in der Provinz Buenos Aires, Argentinien:
 Roque Pérez (Buenos Aires), Stadt
 Partido Roque Pérez, Verwaltungseinheit